Haßlach heißen folgende geographische Objekte:

 Haßlach bei Kronach, Ortsteil der Gemeinde Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern mit Turmhügel Haßlach
 Haßlach (Pottenstein), Ortsteil der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haßlach (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern

 Haslach an der Mühl, Gemeinde in Oberösterreich (historische Schreibweise)

 Haßlach (Fluss), rechter Zufluss der Rodach nach Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Haßlach ist ein Familienname:
 Haßlach (Adelsgeschlecht), fränkisches Rittergeschlecht, siehe Liste fränkischer Rittergeschlechter #H

Siehe auch:
 Haslach